Розыгрыш Кубка УССР 1938 года отличался от всех остальных турниров тем, что его стадии с 1/128 по 1/16 финала одновременно являлись стадиями с 1/512 по 1/64 финала Кубка СССР того же года. На старт всеукраинских соревнований, которые прошли с 5 мая по 15 октября, вышло около 100 команд. Обладателем приза во второй раз подряд стало «Динамо» (Киев).

Матчи турнира

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Итоговая таблица

Ссылки 
 Сайт ФФУ 
 Статистика UkrSoccerHistory
 Сайт ФК «Заря» Луганск

Кубок УССР по футболу
Футбол в СССР в 1938 году
Спорт на Украине в 1938 году